Фінал Кубка Іспанії з футболу 1994 — футбольний матч, що відбувся 20 квітня 1994 року. У ньому визначився 92-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на rsssf 

Фінали кубка Іспанії з футболу
1994 у футболі
1994 в іспанському спорті